American International Group (abreviat adesea AIG) este o companie importantă americană de asigurări

 AIG American General, companie subsidiară a acesteia
 AIG Korea Insurance, subsidiară a aceleiași companii

AIG s-ar mai putea referi la 

 Aigburth railway station, o gară din Anglia
 Allah Is God, or A.I.G., formație muzicală afiliată grupului muzical hip hop Wu-Tang Clan
 And-Inverter Graph, concept din teoria computerelor
 Answers in Genesis, organizație creaționistă din Statele Unite ale Americii
 Arta Industrial Group din Iran
 Assembly Investment Grant, un fond special de ajutorare a proiectelor educaționale din Țara Galilor garantat de Welsh Assembly Government (Ansamblul Național al Țării Galilor)

Acronime de trei litere